Барятинский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 Барятинский, Виктор Иванович (1823—1904) — капитан 1-го ранга, участник обороны Севастополя, командир брига «Эней», автор воспоминаний о Синопском бое и Крымской кампании.
 
 Барятинский, Григорий Петрович (? — 1652) — голова и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Сын князя Петра Андреевича Барятинского.
 Барятинский, Даниил Афанасьевич (ум. 1696) — боярин и воевода.
 Барятинский, Дмитрий Михайлович Чермный — воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Сын князя и воеводы Михаила Фёдоровича Барятинского и княжны Марии Ивановны урождённой Колычевой.
 
 
 Барятинский, Никита Петрович — русский военный и государственный деятель, дворянин московский и воевода.
 
 Барятинский, Роман Никитич — воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Сын князя и воеводы Никиты Михайловича.
 Барятинский, Семён Фёдорович (? — 1722) — воевода и губернатор г. Переславля-Залесского во времена правления Фёдора Алексеевича, Ивана V Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны и Петра I Алексеевича. Сын князя Фёдора Семёновича Барятинского и княгини Мавры.
 
 
 Барятинский, Яков Петрович (ум. 1610) — русский воевода времён Смутного времени, один из сподвижников М. В. Скопина-Шуйского.



См. также 
 Барятинский район — муниципальное образование в Калужской области России.